Вальдерробрес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь  км². Население — 2290 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población 
 Foro de Valderrobres
 fotografías de Valderrobres

Муниципалитеты Теруэля